A oitava temporada do The Voice Brasil, um talent show brasileiro, estreou em 30 de julho de 2019, após a novela A Dona do Pedaço, e foi exibida até o dia 3 de outubro de 2019. A temporada contou com a apresentação de Tiago Leifert e Jeniffer Nascimento (nos bastidores), e no júri Ivete Sangalo, Lulu Santos, Michel Teló e Iza, esta última substituindo Carlinhos Brown.

Nesta temporada, o programa continuou a ser exibido duas vezes na semana, nas noites de terça e quinta-feira, porém, teve 20 episódios, dois a menos em relação a temporada anterior. Os bloqueios, onde, nas Audições às Cegas e nas Batalhas, cada técnico pode bloquear outro técnico para que ele não possa ser escolhido pelo participante que está no palco, se mantiveram nesta temporada. Houve também um decréscimo nos times, que contaram com 16 integrantes cada, diante dos 18 que houve na temporada anterior.

Na final do programa, ficaram Ana Ruth (time Iza), Lúcia Muniz (time Lulu Santos), Tony Gordon (time Michel Teló) e Willian Kessley (time Ivete Sangalo). O paulista Tony Gordon, do time de Michel Teló, venceu a temporada com 36,62% dos votos, fazendo do técnico Michel Teló pentacampeão. Na final, foi constatada a maior votação de todas as temporadas do programa, com mais de 18 milhões de votos.

Técnicos e apresentadores 
A oitava temporada conta com três dos quatro técnicos da temporada anterior: Ivete Sangalo, Lulu Santos e Michel Teló. Iza substitui Carlinhos Brown que passa a se dedicar exclusivamente ao The Voice Kids. A atração segue sob o comando de Tiago Leifert enquanto Jeniffer Nascimento comanda os bastidores, substituindo Mariana Rios.

Episódios

Episódio 1: Audições às Cegas, Parte 1 (30 de julho de 2019) 
Legenda

Performances
"Como Vai Você" - Daniel
"Eu Só Quero um Xodó" - Técnicos do The Voice Brasil

Bloqueado por Iza.

Episódio 2: Audições às Cegas, Parte 2 (1 de agosto de 2019) 

Bloqueada por Ivete.

Episódio 3: Audições às Cegas, Parte 3 (6 de agosto de 2019) 

Bloqueado por Ivete.

Bloqueada por Lulu.

Episódio 4: Audições às Cegas, Parte 4 (8 de agosto de 2019) 
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%;"
|-
! scope="col" rowspan="2" style="width:05%;"| Ordem
! scope="col" rowspan="2" style="width:18%;"| Competidor
! scope="col" rowspan="2" style="width:05%;"| Idade
! scope="col" rowspan="2" style="width:20%;"| Cidade
! scope="col" rowspan="2" style="width:20%;"| Canção
! scope="col" colspan="4" style="width:32%;"| Escolha dos técnicos e competidores
|-
! style="width:08%;"| Teló
! style="width:08%;"| Ivete
! style="width:08%;"| Iza
! style="width:08%;"| Lulu
|-
!1
|Rik Oliveira
|39
|Petrópolis, RJ
|"Blame It On The Boogie"
|
|
|
| style="background-color:#fdfc8f"|
|-
!2
|Isabella Arantes
|20
|Goiânia, GO
|"Deixa Ela Saber"
|style="background-color:#fdfc8f"|
|—
|
|—
|-
!3
|style="background-color:#dcdcdc"|Jô Borges
|style="background-color:#dcdcdc"|54
|style="background-color:#dcdcdc"|Maricá, RJ
|style="background-color:#dcdcdc"|"Acreditar"
|—
|—
|—
|—
|-
!4
|Samara Alves
|18
|Praia do Zumbi, RN
|"I'm Not The Only One"
|
|style="background-color:#fdfc8f"|
|style="background-color:#fffa73"||—
|-
!5
|Amanda Magalhães
|25
|Feira de Santana, BA
|"Quando Fui Chuva"
|—
|—
|style="background-color:#FFC40C"||—
|-
!6
|Yolanda 
|27
|Ribeirão Preto, SP
|"Desperdiçou"
|style="background-color:#FFC40C"||—
|—
|—
|-
!7
|Catarina Rosa
|34
|Recife, PE
|"The Show Must Go On"
|—
|style="background-color:#fdfc8f"|||—
|-
!8
|Flora Cruz
|22
|Florianópolis, SC
|"Baba"
|—
|—
|—
|style="background-color:#FFC40C"||-
!9
|Maria Luiza
|25
|Porto Alegre, RS
|"Tristeza Pé No Chão"
|—
|style="background-color:#FFC40C"||—
|—
|-
!10
|style="background-color:#dcdcdc"|Isis Raylanne
|style="background-color:#dcdcdc"|17
|style="background-color:#dcdcdc"|Potengi, CE
|style="background-color:#dcdcdc"|"Foi Deus Quem Fez Você"
|—
|—
|—
|—
|-
!11
|EL1
|26
|Ituverava, SP
|"Essa Mina É Louca"
||—
|—
|style="background-color:#fdfc8f"||-
!12
|Mari Bodas
|19
|Rio de Janeiro, RJ
|"Apaga a Luz"
|—
|style="background-color:#FFC40C"||—
|—
|-
!13
|Vidal Assis
|34
|Rio de Janeiro, RJ
|"Estácio, Holly Estácio"
|—
|—
|—
|style="background-color:#FFC40C"||-
!14
|Karine Rayne
|20
|Ipatinga, MG
|"Dona de Mim"
|||style="background-color:#fdfc8f"||'|-
|}

Bloqueada por Teló.

 Episódio 5: Audições às Cegas, Parte 5 (13 de agosto de 2019) 

Performances
"London London" - Paulo Ricardo

Bloqueada por Teló.

 Episódios 7 a 11: Batalhas (20 de agosto a 3 de setembro de 2019) 
A fase de batalhas foi dividida em cinco partes.

Graças ao "Peguei", alguns competidores foram salvos por outros técnicos mesmo perdendo a sua batalha e, assim, seguiram na competição.

Legenda

 Performances
"Deixa Isso Pra Lá / Rap da Felicidade" - Lulu Santos e Michel Teló 
"Vamos Fugir" - Ivete Sangalo e Iza
"Se Todos Fossem Iguais a Você" - Ivete Sangalo e Michel Teló 
"Condição" - Lulu Santos e Iza

Bloqueado por Lulu.Bloqueada por Ivete.Bloqueada por Lulu.Bloqueada por Teló.

 Episódios 12 a 15: Rodada de Fogo (5 a 17 de setembro de 2019) 
Os técnicos escolhem duplas e trios de seus times em cada programa para duelarem uns contra os outros. A escolha de eliminar um participante de cada apresentação, seja ela em dupla ou em trio, continua sendo do técnico daquele time. Nessa etapa, os outros técnicos não podem pegar os participantes que não foram escolhidos. Permanecem seis participantes em cada time.

Legenda

 Episódio 16: Shows ao Vivo - Oitavas de Final, Parte 1 (19 de setembro de 2019) 
Legenda 

Episódio 17: Shows ao Vivo - Oitavas de Final, Parte 2 (24 de setembro de 2019)

Episódio 18: Shows ao Vivo - Quartas de Final (26 de setembro de 2019)

 Episódio 19: Shows ao Vivo - Semifinal (1 de outubro de 2019) 
Legenda

 Episódio 20: Shows ao Vivo - Final (3 de outubro de 2019) 

Legenda

{| class="wikitable" style="text-align:center; width:50%;"

 Resultados 
Informação dos concorrentes

Detalhes dos resultados

 Times 
Legenda

  – Vencedor(a)
  – 2º lugar
  – 3º lugar
  – 4º lugar
  – Eliminado(a) na semifinal
  – Eliminado(a) nas quartas de final
  – Eliminado(a) nas oitavas de final
  – Eliminado(a) na rodada de fogo
  – Pego por outro técnico na rodada de batalhas (nome riscado)
  – Eliminado(a) na rodada de batalhas

 Audiência 
Os dados são providos pelo IBOPE e se referem ao público da Grande São Paulo.

Aparições dos participantes em outros talent shows
 Rik Oliveira participou da primeira temporada do quadro Os Iluminados do Domingão do Faustão, mas não conseguiu se classificar para a grande final.
 EL1 participou da primeira temporada do X Factor Brasil, mas foi eliminado na primeira semana de shows ao vivo.
 Steici Lauser participou da segunda temporada do The Voice Kids pelo time de Carlinhos Brown, mas foi eliminada na fase das batalhas.
 Lúcia Muniz participou da terceira temporada do The Voice Kids'' pelo time de Simone & Simaria, mas foi eliminada na fase das batalhas.

The Voice Brasil
2019 na televisão no Brasil